Рианнон — богиня лошадей в «Мабиногионе» (валлийская мифология), схожая с Эпоной в мифологии галлов.
 (16912) Рианнон — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 2 марта 1998 года.

См. также 

 Rhiannon – песня рок-группы Fleetwood Mac.